Dolina Szeroka Bielska w Tatrach Bielskich
 Dolina Szeroka Jaworzyńska w Tatrach Wysokich